Ритупе — название реки Утроя в Латвии
Ритупе — деревня в Пыталовском районе Псковской области, Утроинская волость